Медовка — название географических объектов.

Населённые пункты

Армения 
 Медовка — село в марзе Лори.

Россия 
 Медовка — село в Усманском районе Липецкой области.
 Медовка — хутор в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Медовка — деревня в Рамонском районе Воронежской области.

Украина 
 Медовка — село Оратовском районе Винницкой области.

Река 
 Медовка — река в Адыгеи, Краснодарском крае России, приток Гиаги.